Sergio Hernández (Valparaíso, 1957) – attore cileno.
 Sergio Santos Hernández (Bahía Blanca, 1963) – allenatore di pallacanestro argentino.
 Sergio Hernández – pilota automobilistico
 Sergio Alejandro Hernández – calciatore venezuelano